Herda (godin), een germaanse godin
Herda (plaats), een Ortsteil van de gemeente Werra-Suhl-Tal in de Duitse deelstaat Thüringen